Andaluz poate însemna:

 Un locuitor al provinciei spaniole Andaluzia: Andaluz (locuitor)
 O rasă de cai originară din Andaluzia: Andaluz (cal)